La temporada de 1995 del Campionat del món de motociclisme fou la 47a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM. Michael Doohan va guanyar el seu segon campionat consecutiu, i únicament dues caigudes a mitja temporada van donar una mica d'emoció al campionat, on va acabar per davant del seu compatriota Daryl Beattie. En 250cc, Max Biaggi va guanyar també el seu segon campionat amb Aprilia, mentre que a 125cc va continuar el domini japonès.

Pel que fa als pilots catalans, victòria d'Àlex Crivillé al Circuit de Catalunya i primera victòria d'Albert Puig a Jerez, tot i que la seva temporada va estar marcada per la greu lesió a Le Mans. A 125cc, Emili Alzamora obtenia la seva primera victòria.

El  canvià de nom per Gran Premi de Catalunya, i el perillós circuit de Salzburgring caigué del Mundial en favor del  a Jacarepaguá.

Grans Premis

500 cc

250 cc

125 cc 

Edicions del Campionat del Món de motociclisme
Competicions motociclistes del 1995